Europsko prvenstvo u odbojci za muškarce – Bugarska i Italija 2015. bilo je 29. izdanje Europskih prvenstava u odbojci za muškarce, koje je organizirala krovna europska odbojkaška organizacija CEV. Prvenstvo je održano u Bugarskoj i Italiji od 9. do 18. listopada 2015., a ovo je bilo prvo prvenstvo sa službenom pjesmom "Heroes" pjevača Nikia Bakalova. Francuska odbojkaška reprezentacija u završnici prvenstva osovjila je prvi naslov europskih prvaka, nakon pobjede nad Slovenijom 3:0 u setovima (25:19, 29:27, 29:27). Najkorisnijem igračem turnira proglašen je francuski odbojkaš Antonin Rouzier. Brončano odličje pripalo je Talijanima koji su s 3:1 (25:20, 25:14, 23:25, 25:20) pobijedili domaćina Bugarsku.

Kvalifikacije

Domaćini 
  Bugarska
  Italija

5 najboljih reprezentacija s prošlog prvenstva (2013.) 
  Rusija
  Srbija
  Francuska
  Njemačka
  Belgija

Plasirani putem kvalifikacija 
  Bjelorusija
  Hrvatska
  Češka
  Finska
  Nizozemska
  Poljska
  Slovačka
  Slovenija

Skupine 
Izvlačenje reprezentacija i pripadajućih skupina u kojima su igrale održalo se u glavnog gradu Bugarske Sofiji 16. veljače 2015. Prvo su se izvalčili domaćini, koji se nalaze na vrhu skupina A i B. Nakon njih, izvalčile su se četiri najbolje plasirane reprezentacije na europskoj ljestvici reprezentacija, a nakon njih sve ostale reprezentacija. Brojevi u zagradama označavaju plasman na europskoj ljestvici na dan 25. rujna 2015.

Dvorane

Natjecanja po skupinama 
 Sva vremena u Bugarskoj pripadaju Istočnoeuropskom vremenu (UTC+2), a sva vremena u Italiji Srednjoeuropskom vremenu (UTC+1).

Skupina A

Skupina C

Završno natjecanje

Konačni poredak

Izvori

Vanjske poveznice 
Službena stranica
Stranica organizatora
Regulacije

2015
Međunarodna športska natjecanja u Bugarskoj
Međunarodna športska natjecanja u Italiji
Odbojka u Italiji